Дубовица — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дубовица — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Дубовица — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Дубовица — село в Хомутовском районе Курской области.
 Дубовица — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Дубовица — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.